Bolza ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenie Bolza (1816–1891), österreichische Beamtin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Hans Bolza (1889–1986), deutscher Unternehmer
 Hans-Bernhard Bolza-Schünemann (1926–2010), Vorstandsvorsitzender im Aufsichtsrat des Druckmaschinenherstellers Koenig und Bauer AG
 Moritz Bolza (1828–1891), Jurist und Mitglied des deutschen Reichstags
 Oskar Bolza (1857–1942), deutscher Mathematiker

 von Bolza (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht norditalienischer Abstammung
 Joseph von Bolza (1719–1782), kursächsischer Finanzmann, Hoffbankier, Textilunternehmer in Böhmen
 Mathilde Gräfin von Bolza, spätere Mathilde Zahradnik; siehe k.u.k. Officierstöchter-Erziehungs-Institut Ödenburg

Bolza ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Cima di Monte Bolza, Berg in den italienischen Abruzzen
 Monte Bolza, Gipfel in den italienischen Abruzzen; siehe Cima di Monte Bolza

Siehe auch:
 BOLSA